Энзели́йская у́лица — улица в историческом районе Коса в центральной части Астрахани. Начинается от Петровской набережной Волги и идёт с северо-запада на юго-восток параллельно улицам Дантона и Лейтенанта Шмидта. Пересекает улицы Анатолия Сергеева, Максима Горького и Урицкого и заканчивается у Адмиралтейской улицы около Астраханского кремля.

Улица застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода и элитным жильём последних десятилетий постройки.

История 
До 1920 года улица называлась Поперечно-Банной, затем была переименована в честь французского революционера Жана Марата. В 1996 году получила своё современное название в честь иранского города Энзели.

Застройка 
 дом 5/17 —  Усадьба В. С. Сторожева

Транспорт 
В 300 метрах к юго-западу от начала Энзелийской улицы расположена пристань «Отель „Азимут“», от которой отправляются речные трамвайчики местного сообщения. У окончания улицы на углу с Адмиралтейской находится остановка общественного транспорта «Площадь Ленина — Кремль», на которой останавливаются маршрутные такси многих маршрутов.

Примечания 

Улицы Астрахани